Никола́е Йо́рга (; ,  — , , жудец Прахова) — румынский , византинист, , писатель, академик Румынской академии (1911) и политик. Один из создателей Национально-Демократической партии. В 1931—1932 годах — премьер-министр и министр народного образования. Председатель Сената Румынии (1939).

Автор большого числа работ по истории Румынии, Турции, Балкан, по истории румынской литературы. Положил начало литературному течению «сэмэнэторизма» (от названия журнала «Сэмэнэторул» («Sămănătorul») — сеятель).

Начав как марксист, Йорга стал крайне правым популистом. Был видным деятелем партии «Фронт национального возрождения», поддерживавшей политику короля Кароля II. Вынужденный покинуть Бухарест после землетрясения, в дороге был похищен и убит легионерами «Железной гвардии». Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

Труды 

 Византия после Византии
 История Османской империи (в 5 томах)
 История румын (в 10 томах)
 Исследования и документы по истории румын (в 25 томах)

Память 
Изображён на румынских банкнотах 10 000 лей образца 1999 года, позднее — 1 лей образца 2005 года.

Примечания 

Писатели по алфавиту
Писатели Румынии XX века
Румынские писатели
Люди, которые были похищены и убиты
Византинисты
Историки литературы Румынии
Члены Румынской академии
Похороненные на кладбище Беллу
Председатели Палаты депутатов Румынии
Ректоры Бухарестского университета
Председатели Сената Румынии
Министры образования Румынии
Албанисты
Османисты
Исследователи истории Румынской православной церкви
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Медиевисты Румынии
Почётные доктора Университета имени Я. А. Коменского